Nasarow (; englische Transkription: Nazarov) oder die weibliche Form Nasarowa (; englische Transkription: Nazarova) ist ein Familienname, der in vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion verbreitet ist. Es existieren mehrere Adels- sowie ein fürstliches Haus dieses Namens.

Namensträger 
 Arkadi Sergejewitsch Nasarow, russischer Flugzeugkonstrukteur beim Büro Iwtschenko Progress

 Anna Sergejewna Nasarowa (* 1986), russische Weitspringerin
 Daler Nasarow (* 1959), tadschikischer Filmkomponist und Sänger
 Dilschod Nasarow (* 1982), tadschikischer Hammerwerfer
 Dimitrij Nazarov (* 1990), aserbaidschanisch-deutscher Fußballspieler
 Fjodor Lwowitsch Nasarow (* 1967), russischer Mathematiker
 Irina Wiktorowna Nasarowa (* 1957), sowjetische Leichtathletin
 Iwan Nikolajewitsch Nasarow (1906–1957), russischer Chemiker
 Karl Erik Nazarov (* 1999), estnischer Leichtathlet
 Mehrubon Nasarow (1922–1993), sowjetischer Politiker
 Michail Andrejewitsch Nasarow (* 1994), russischer Skispringer
 Natalja Wiktorowna Nasarowa (* 1979), russische Sprinterin
 Oleksandra Nasarowa (* 1996), ukrainische Eiskunstläuferin 

 Orsubek Nasarow (* 1966), kirgisischer Politiker und Boxer
 Sabine Nasarow (* 1965), deutsche Volleyballspielerin
 Sitora Nasarowa, kasachische Popsängerin
 Walentina Wiktorowna Nasarowa (* 1987), russische Biathletin
 Warwara Nasarowa (* 1997), kasachische Speerwerferin
 Wjatscheslaw Sergejewitsch Nasarow (1952–1996), russischer Jazzposaunist

Siehe auch 
 Nazarov-Reaktion 

Familienname